Lili  – film del 1918 diretto da Cornelius Hintner, con Bela Lugosi
Lili  – film del 1953 diretto da Charles Walters, con Leslie Caron e Mel Ferrer
Lili  – variante del nome proprio di persona italiano femminile Lilia
Lili  – personaggio del videogioco Tekken
Lili  – personaggio della serie La corda d'oro